Patronyme français, porté notamment par :
André Charlin, 1903 - 1983, ingénieur du son et inventeur.
Jacques Charlin, né en 1948, professeur de mathématiques, et responsable de la mission handicap à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Patronyme français